Die Triiodbenzole bilden in der Chemie eine Stoffgruppe, bestehend aus einem Benzolring mit drei Iodatomen (–I) als Substituenten. Durch deren unterschiedliche Anordnung ergeben sich drei Konstitutionsisomere mit der Summenformel C6H3I3.

Literatur 
 I. Novak, D. Li: 1,2,3-Triiodobenzene, in: Acta Cryst., 2007, E63, o438–o439; doi:10.1107/S1600536806054535.
 I. Novak: 1,2,4-Triiodobenzene, in: Acta Cryst., 2007, E63, o1542–o1543; doi:10.1107/S1600536807009130.
 D. Margraf, J. W. Bats: 1,3,5-Triiodobenzene, in: Acta Cryst., 2006, E62, o502–o504; doi:10.1107/S1600536805042406.

Einzelnachweise

Weblinks 

Nach Substitutionsmuster unterscheidbare Stoffgruppe
 Triiodbenzole